Дери

Фамилия:
 Дери, Арье (, род. 1959) — израильский политик, лидер партии ШАС.
 Дери, Микша (, 1854—1938) — венгерский инженер-электрик, один из разработчиков трансформатора.
 Дери, Пётр Пореку (, 1918—2008) — ганский кардинал.
 Дери, Пьер Сезар (, 1768—1812) — французский генерал, участник вторжения Наполеона в Россию в 1812 г.
 Дери, Тибор (, 1894—1977) — венгерский писатель, поэт, драматург, переводчик и журналист.

См. также 
 Дерри (значения)